Il singolare del torneo di tennis Palm Desert WCT 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Roscoe Tanner 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (semifinali)
 Björn Borg (primo turno)
 Mark Cox (quarti di finale)
 Rod Laver (campione)

 Jan Kodeš (quarti di finale)
 Ion Țiriac (secondo turno)
 Adriano Panatta (primo turno)
 Eddie Dibbs (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Palm Desert WCT 1974